Morrano puede referirse a:

Lugares 
 Morrano, una localidad de la provincia de Huesca, en Aragón, España.
 Morrano, una localidad de la provincia de Terni, Italia.
 Valle de Morrano, un valle pirenaico español ubicado en el Pirineo de Lérida.